Kim Seung-il – calciatore nordcoreano
 Kim Seung-il – ginnasta sudcoreano